Tcherechovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Черешово) :
Tcherechovo, village bulgare de l'obchtina de Belitsa, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Tcherechovo, village bulgare de l'obchtina de Slivo Pole, situé dans l'oblast de Roussé ;
Tcherechovo, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan.